Соранский алфавит () — один из двух алфавитов, ныне используемых в Курдистане для письма на курдском языке.

Применяется среди курдов Южного Курдистана и Восточного Курдистана, для записи центральнокурдского, севернокурдского и южнокурдского.

Особенности 
Представляет из себя модифицированный персидский алфавит с 33 буквами, введённым Саидом Кабаном Садки. В отличие от персидского, представляющий собой абджад, соранский является алфавитом, в котором гласные обязательны, что значительно облегчает чтение письма.

Гласные 
Существует восемь гласных, но только семь представлены буквами:

Примечания 

Курдские языки
Курды
Алфавиты